Lampo (motorfiets), Italiaans historisch motorfietsmerk

Personen
 Hubert Lampo (1920-2006), Vlaams schrijver
 Léon Lampo (1923-1985), Belgisch basketballer